Лыньков:
 Лыньков — деревня, Запольский сельсовет Белыничского района.
 Лыньков, Григорий Тихонович (1909—1941) — белорусский поэт, переводчик, прозаик и публицист.
 Лыньков, Михаил Тихонович (1899—1975) — белорусский писатель.